Amerikai Egyesült Államok
 Santee (Dél-Karolina)
 Santee (Kalifornia)
 Santee (Nebraska)
 Santee (folyó)